Die Liste der Städte in Somalia bietet einen Überblick über die Einwohnerzahl der größeren Städte des ostafrikanischen Staates Somalia.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Somalia ist Mogadischu. Dort konzentriert sich etwa 20 Prozent der Bevölkerung des Landes. In der folgenden Tabelle sind somalische Städte mit mehr als 1.000 Einwohnern und die Region aufgeführt, zu der die Stadt jeweils gehört. Die Einwohnerzahlen sind für den 1. Januar 2013 berechnet und beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
Verwaltungsgliederung Somalias
Liste der größten Städte Afrikas
Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise 

 
Somalia